B189 peut faire référence à :
 Bundesstraße 188, une route fédérale allemande reliant Burgdorf à Friesack ;
 Benetton B188, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.